COM (hardware interface)
.com
COM fájl
Component Object Model
Computer-on-module